Артеми́дор ( — «дар Артемиды», от  — «Артемида» +  — «дар») — мужское личное имя.

Известные носители 
 Артемидор Далдианский — автор «Онейрокритики».
 Артемидор Аникет — индо-греческий царь, правивший в I веке до н. э.
 Артемидор Эфесский — греческий географ I — II веков до  н. э.
 Артемидор — христианский мученик. Память  —  . 
 Артемидор — христианский мученик, сожжён в огне. Память  —  . 
 Артемидор — христианский мученик, которому отрубили голову. Память  —  .